3-й розыгрыш Панамериканского Кубка по волейболу среди женщин прошёл с 18 по 27 июня 2004 года в двух городах Мексики (Тихуане и Мехикали) с участием 10 национальных сборных команд стран-членов NORCECA и CSV. Победителем во 2-й раз стала сборная Кубы.

Команды-участницы 
 NORCECA: Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.
 CSV: Аргентина, Бразилия.

Система проведения турнира 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Победители групп напрямую выходят в полуфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-и места, выходят в четвертьфинал и определяют ещё двух участников полуфинала. Полуфиналисты по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Проигравшие в четвертьфинале разыгрывают итоговое 5-е место. Итоговые 7-е и 9-е места разыгрывают команды, занявшие в группах соответственно 4-е и 5-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Тихуана 

 18 июня: США — Гватемала 3:0 (25:10, 25:9, 25:12); Куба — Канада 3:0 (25:15, 25:19, 25:17).
 19 июня: Куба — Аргентина 3:0 (25:21, 25:21, 25:16); США — Канада 3:0 (25:20, 25:16, 25:21).
 20 июня: Куба — Гватемала 3:0 (25:6, 25:11, 25:5); Канада — Аргентина 3:0 (25:21, 25:22, 25:16).
 21 июня: Канада — Гватемала 3:0 (25:13, 25:19, 25:14); США — Аргентина 3:0 (25:16, 25:22, 25:19).
 22 июня: Аргентина — Гватемала 3:0 (25:13, 25:10, 25:14); Куба — США 3:0 (25:17, 25:19, 25:15).

Группа В 
Мехикали 

Места с 1-го по 3-е распределены по лучшему соотношению игровых очков, набранных командами во всех матчах (Доминиканская Республика — 1,205; Бразилия — 1,185; Пуэрто-Рико — 1,163).

 18 июня: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:1 (25:18, 25:17, 18:25, 25:23); Мексика — Коста-Рика 3:0 (25:11, 25:9, 25:19).
 19 июня: Бразилия — Доминиканская Республика 3:1 (21:25, 25:17, 25:21, 25:23); Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (27:25, 25:21, 25:21).
 20 июня: Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:14, 25:14, 25:11); Бразилия — Мексика 3:0 (29:27, 25:13, 25:20).
 21 июня: Доминиканская Республика — Коста-Рика 3:0 (25:7, 25:22, 25:12); Пуэрто-Рико — Бразилия 3:1 (18:25, 25:20, 25:19, 25:19).
 22 июня: Бразилия — Коста-Рика 3:0 (25:13, 25:10, 25:20); Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:21, 25:18, 25:14).

Классификационные матчи

Матч за 9-е место 
24 июня. Тихуана 
 Коста-Рика — Гватемала 3:0 (25:15, 25:19, 25:20).

Матч за 7-е место 
24 июня. Тихуана 
 Мексика — Аргентина 3:2 (20:25, 29:27, 23:25, 25:17, 15:10).

Плей-офф

Четвертьфинал 
24 июня. Мехикали
 США — Пуэрто-Рико 3:0 (30:28, 25:15, 25:17).
 Бразилия — Канада 3:1 (23:25, 25:14, 25:20, 25:13).

Матч за 5-е место 
25 июня. Тихуана
 Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

Полуфинал 
25 июня. Мехикали/Тихуана
 США — Доминиканская Республика 3:1 (25:16, 26:28, 25:18, 25:21).
 Куба — Бразилия 3:0 (25:12, 25:11, 25:10).

Матч за 3-е место 
27 июня. Тихуана
 Доминиканская Республика — Бразилия 3:2 (26:28, 20:25, 25:19, 25:15, 15:13).

Финал 
27 июня. Мехикали
 Куба — США 3:1 (24:26, 25:19, 25:20, 25:17).

Итоги

Положение команд 

По итогам розыгрыша путёвки на Гран-при-2005 получили Куба, США, Доминиканская Республика (три лучшие команды от NORCECA) и Бразилия (лучшая команда от CSV).

Призёры 
  Куба.

  США: Линдси Берг, Элизабет Бэчмэн, Грэйчели Сеперо-Фебрес, Огонна Ннамани, Бриттани Хочвар, Нэнси Метколф, Элайша Томас, Сара Норьега, Сара Друри, Синтия Барбоза. Главный тренер — Кевин Хэмбли.

  Доминиканская Республика.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Сойла Баррос
 Лучшая нападающая:  Яйма Ортиса
 Лучшая блокирующая:  Элизабет Бэчмэн
 Лучшая на подаче:  Сойла Баррос
 Лучшая на приёме:  Косирис Родригес
 Лучшая в защите:  Эвелин Каррера
 Лучшая связующая:  Линдси Берг
 Лучшая либеро:  Эвелин Каррера

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 
 Результаты на сайте NORCECA 

Панамериканский Кубок по волейболу
2004 год в волейболе